

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Gromki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Gromki – przysiółek osady Banaszki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn